Rozgrywki 1969/1970 były 67. sezonem w historii ligi meksykańskiej, a 27. sezonem w historii profesjonalnej ligi meksykańskiej. Tytułu mistrzowskiego broniła .

Tabela 

 
MISTRZ MEKSYKU – 1969/1970

GUADALAJARA 8. TYTUŁ MISTRZOWSKI

Bibliografia 
 RSSSF.com

1969/1970
1969 w piłce nożnej
1970 w piłce nożnej